Keratosphaera är ett släkte av svampar. Keratosphaera ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Keratosphaera